Dit is een lijst van planetoïden 2001-2100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (2001) Einstein || 1973 EB || 5 maart 1973 || P. Wild
|-
| (2002) Euler || 1973 QQ1 || 29 augustus 1973 || T. M. Smirnova
|-
| (2003) Harding || 6559 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2004) Lexell || 1973 SV2 || 22 september 1973 || N. S. Chernykh
|-
| (2005) Hencke || 1973 RA || 2 september 1973 || P. Wild
|-
| (2006) Polonskaya || 1973 SB3 || 22 september 1973 || N. S. Chernykh
|-
| (2007) McCuskey || 1963 SQ || 22 september 1963 || Universiteit van Indiana
|-
| (2008) Konstitutsiya || 1973 SV4 || 27 september 1973 || L. I. Chernykh
|-
| (2009) Voloshina || 1968 UL || 22 oktober 1968 || T. M. Smirnova
|-
| (2010) Chebyshev || 1969 TL4 || 13 oktober 1969 || B. A. Burnasheva
|-
| (2011) Veteraniya || 1970 QB1 || 30 augustus 1970 || T. M. Smirnova
|-
| (2012) Guo Shou-Jing || 1964 TE2 || 9 oktober 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2013) Tucapel || 1971 UH4 || 22 oktober 1971 || University of Chile
|-
| (2014) Vasilevskis || 1973 JA || 2 mei 1973 || A. R. Klemola
|-
| (2015) Kachuevskaya || 1972 RA3 || 4 september 1972 || L. V. Zhuravleva
|-
| (2016) Heinemann || 1938 SE || 18 september 1938 || A. Bohrmann
|-
| (2017) Wesson || 1903 SC || 20 september 1903 || M. F. Wolf
|-
| (2018) Schuster || 1931 UC || 17 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (2019) van Albada || 1935 SX1 || 28 september 1935 || H. van Gent
|-
| (2020) Ukko || 1936 FR || 18 maart 1936 || Y. Väisälä
|-
| (2021) Poincaré || 1936 MA || 26 juni 1936 || L. Boyer
|-
| (2022) West || 1938 CK || 7 februari 1938 || K. Reinmuth
|-
| (2023) Asaph || 1952 SA || 16 september 1952 ||  Universiteit van Indiana
|-
| (2024) McLaughlin || 1952 UR || 23 oktober 1952 || Universiteit van Indiana
|-
| (2025) Nortia || 1953 LG || 6 juni 1953 || J. Churms
|-
| (2026) Cottrell || 1955 FF || 30 maart 1955 || Universiteit van Indiana
|-
| (2027) Shen Guo || 1964 VR1 || 9 november 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2028) Janequeo || 1968 OB1 || 18 juli 1968 || C. Torres, S. Cofre
|-
| (2029) Binomi || 1969 RB || 11 september 1969 || P. Wild
|-
| (2030) Belyaev || 1969 TA2 || 8 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (2031) BAM || 1969 TG2 || 8 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (2032) Ethel || 1970 OH || 30 juli 1970 || T. M. Smirnova
|-
| (2033) Basilea || 1973 CA || 6 februari 1973 || P. Wild
|-
| (2034) Bernoulli || 1973 EE || 5 maart 1973 || P. Wild
|-
| (2035) Stearns || 1973 SC || 21 september 1973 || J. Gibson
|-
| (2036) Sheragul || 1973 SY2 || 22 september 1973 || N. S. Chernykh
|-
| (2037) Tripaxeptalis || 1973 UB || 25 oktober 1973 || P. Wild
|-
| (2038) Bistro || 1973 WF || 24 november 1973 || P. Wild
|-
| (2039) Payne-Gaposchkin || 1974 CA || 14 februari 1974 || Harvard Observatory
|-
| (2040) Chalonge || 1974 HA || 19 april 1974 || P. Wild
|-
| (2041) Lancelot || 2523 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2042) Sitarski || 4633 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2043) Ortutay || 1936 TH || 12 november 1936 || G. Kulin
|-
| (2044) Wirt || 1950 VE || 8 november 1950 || C. A. Wirtanen
|-
| (2045) Peking || 1964 TB1 || 8 oktober 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2046) Leningrad || 1968 UD1 || 22 oktober 1968 || T. M. Smirnova
|-
| (2047) Smetana || 1971 UA1 || 26 oktober 1971 || L. Kohoutek
|-
| (2048) Dwornik || 1973 QA || 27 augustus 1973 || E. F. Helin
|-
| (2049) Grietje || 1973 SH || 29 september 1973 || T. Gehrels
|-
| (2050) Francis || 1974 KA || 28 mei 1974 || E. F. Helin
|-
| (2051) Chang || 1976 UC || 23 oktober 1976 || Harvard Observatory
|-
| (2052) Tamriko || 1976 UN || 24 oktober 1976 || R. M. West
|-
| (2053) Nuki || 1976 UO || 24 oktober 1976 || R. M. West
|-
| (2054) Gawain || 4097 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2055) Dvořák || 1974 DB || 19 februari 1974 || L. Kohoutek
|-
| (2056) Nancy || 1909 TB || 15 oktober 1909 || J. Helffrich
|-
| (2057) Rosemary || 1934 RQ || 7 september 1934 || K. Reinmuth
|-
| (2058) Róka || 1938 BH || 22 januari 1938 || G. Kulin
|-
| (2059) Baboquivari || 1963 UA || 16 oktober 1963 || Universiteit van Indiana
|-
| (2060) Chiron || 1977 UB || 18 oktober 1977 || C. T. Kowal
|-
| (2061) Anza || 1960 UA || 22 oktober 1960 || H. L. Giclas
|-
| (2062) Aten || 1976 AA || 7 januari 1976 || E. F. Helin
|-
| (2063) Bacchus || 1977 HB || 24 april 1977 || C. T. Kowal
|-
| (2064) Thomsen || 1942 RQ || 8 september 1942 || L. Oterma
|-
| (2065) Spicer || 1959 RN || 9 september 1959 || Universiteit van Indiana
|-
| (2066) Palala || 1934 LB || 4 juni 1934 || C. Jackson
|-
| (2067) Aksnes || 1936 DD || 23 februari 1936 || Y. Väisälä
|-
| (2068) Dangreen || 1948 AD || 8 januari 1948 || M. Laugier
|-
| (2069) Hubble || 1955 FT || 29 maart 1955 || Universiteit van Indiana
|-
| (2070) Humason || 1964 TQ || 14 oktober 1964 || Universiteit van Indiana
|-
| (2071) Nadezhda || 1971 QS || 18 augustus 1971 || T. M. Smirnova
|-
| (2072) Kosmodemyanskaya || 1973 QE2 || 31 augustus 1973 || T. M. Smirnova
|-
| (2073) Janáček || 1974 DK || 19 februari 1974 || L. Kohoutek
|-
| (2074) Shoemaker || 1974 UA || 17 oktober 1974 || E. F. Helin
|-
| (2075) Martinez || 1974 VA || 9 november 1974 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (2076) Levin || 1974 WA || 16 november 1974 || Harvard Observatory
|-
| (2077) Kiangsu || 1974 YA || 18 december 1974 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2078) Nanking || 1975 AD || 12 januari 1975 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2079) Jacchia || 1976 DB || 23 februari 1976 || Harvard Observatory
|-
| (2080) Jihlava || 1976 DG || 27 februari 1976 || P. Wild
|-
| (2081) Sázava || 1976 DH || 27 februari 1976 || P. Wild
|-
| (2082) Galahad || 7588 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2083) Smither || 1973 WB || 29 november 1973 || E. F. Helin
|-
| (2084) Okayama || 1935 CK || 7 februari 1935 || S. J. Arend
|-
| (2085) Henan || 1965 YA || 20 december 1965 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2086) Newell || 1966 BC || 20 januari 1966 || Universiteit van Indiana
|-
| (2087) Kochera || 1975 YC || 28 december 1975 || P. Wild
|-
| (2088) Sahlia || 1976 DJ || 27 februari 1976 || P. Wild
|-
| (2089) Cetacea || 1977 VF || 9 november 1977 || N. G. Thomas
|-
| (2090) Mizuho || 1978 EA || 12 maart 1978 || T. Urata
|-
| (2091) Sampo || 1941 HO || 26 april 1941 || Y. Väisälä
|-
| (2092) Sumiana || 1969 UP || 16 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (2093) Genichesk || 1971 HX || 28 april 1971 || T. M. Smirnova
|-
| (2094) Magnitka || 1971 TC2 || 12 oktober 1971 || Crimean Astrophysical Observatory
|-
| (2095) Parsifal || 6036 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2096) Väinö || 1939 UC || 18 oktober 1939 || Y. Väisälä
|-
| (2097) Galle || 1953 PV || 11 augustus 1953 || K. Reinmuth
|-
| (2098) Zyskin || 1972 QE || 18 augustus 1972 || L. V. Zhuravleva
|-
| (2099) Öpik || 1977 VB || 8 november 1977 || E. F. Helin
|-
| (2100) Ra-Shalom || 1978 RA || 10 september 1978 || E. F. Helin|}

Planetoïdenlijsten